Алеево — название населённых пунктов в России:

 Алеево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Алеево — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Алеево — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Алеево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Алеево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Алеево — село в Неверкинском районе Пензенской области.
 Алеево — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Алеево — село в Чучковском районе Рязанской области.

См. также 
 Алеев
 Алеевы